

Гікорі-Гроув — місто, штат Південна Кароліна
 Гікорі-Гроув — місто, штат Вісконсин